

Patronyme 

 Michal Kováč (1930-2016), homme d'État slovaque, président du pays de 1993 à 1998 ;
 Mirko Kovač (1938-2013), écrivain yougoslave ;
 Miro Kovač (1968-), homme politique croate ;
 Niko Kovač (1971-), footballeur croate devenu entraîneur ;
 Radoslav Kovac (1979-), footballeur tchèque ;
 Robert Kovač (1974-), footballeur croate ;
 Slobodan Kovač (1967-), joueur de volley-ball serbe devenu entraîneur ;
 Stefan Kovač (1999-), footballeur bosnien ;
 Tinkara Kovač (1978-), chanteuse et musicienne slovène ;
 Tom Kovac (1958-), architecte australien ;
 Vesna Kovač (1965-), femme politique serbe.

Toponyme 

 Kovač, commune tchèque du district de Jičín.

Voir aussi 
 Kovács

Patronyme slave